Jacob Leonard de Bruyn Kops (1822-1887), econoom en hoogleraar
Johan Willem de Bruyn Kops (1922-2008), Engelandvaarder
Josine de Bruyn Kops (1940-1987), kunsthistoricus

De naam wordt ook wel gespeld als Bruijn Kops
 Willem Frederik de Bruijn Kops (1831-1900), kapitein-luitenant ter zee, ridder Militaire Willems-Orde
 Frans de Bruijn Kops (1886-1979), Nederlandse voetballer